Il Colli Bolognesi Riesling italico è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto, leggermente amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  865,0  
Bologna  (1991/92)  536,06  
Bologna  (1992/93)  859,67  
Bologna  (1993/94)  636,19  
Bologna  (1994/95)  868,7  
Bologna  (1995/96)  680,4  
Bologna  (1996/97)  624,75

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico